Jordan može značiti:

 Jordan, država na Bliskom Istoku
 Jordan (rijeka), rijeka na Bliskom Istoku
 Jordan muško ime u Bugarskoj

4 grada u SAD-u
Jordan, Minnesota, u okrugu Scott,  (pop. 3,833; 2000) 
Jordan, Montana, u okrugu Garfield, (pop. 364; 2000) 
Jordan, New York, u okrugu Onondaga,  (pop. 1,314; 2000) 
Jordan, Wisconsin, u okrugu Portage, blizu Stevens Pointa, (pop. 577; 2000)